Бабаєвський Семен Петрович — російський радянський письменник.

 Бабаєвський район — район у складі Вологодської області Російської Федерації.

 Бабаєвський — російська кондитерська компанія.